Die Communauté urbaine Le Creusot Montceau-les-Mines ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 13. Januar 1970 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Le Creusot.

Historische Entwicklung 
Der bereits im Jahre 1970 gegründete Gemeindeverband wurde zuletzt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 um drei Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes des Monts et des Vignes und vier Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent erweitert.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Le Creusot MontceaulesMines
Gemeindeverband im Département Saône-et-Loire
Gegründet 1970